Cayetano Saporiti ( Montevidéu, 1887 - 1954) foi um antigo futebolista uruguaio dos primórdios do futebol na América do Sul, que atuava como goleiro. Jogou no Montevideo Wanderers por quase 20 anos, conquistando os Campeonatos uruguaios de 1906 e 1909.

Em 15 de agosto de 1905, Saporiti disputou a sua primeira partida pela Seleção Uruguaia, contra os argentinos em Buenos Aires, terminando a peleja em 0x0. 

Foram no total 50 partidas pela seleção nacional, sofrendo 64 gols, sendo o último deles em sua despedida da equipe celeste no dia 29 de maio de 1919, quando um gol de Arthur Friedenreich deu o primeiro título importante para o Brasil - o da Copa América (na época Campeonato Sul-Americano) - em um Estádio das Laranjeiras superlotado. 

Saporiti foi campeão sul-americano em 1916 e 1917.

Futebolistas do Uruguai
Goleiros do Uruguai
Uruguaios de ascendência italiana